Támesis kan syfta på följande platser:

Colombia 

 Támesis (ort), Antioquia, 
 Támesis (kommun), Antioquia,